Gabriela Levin (Buenos Aires, 12 maart 1960) is een Argentijnse geneeskundige en holistisch therapeute. Zij is een in Nederland en België werkend medium. Uit haar contact met de spirituele meesters Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef  channeling ontstaan tot nu toe elf boeken rond het thema "de Goddelijkheid van de Mens".

Haar eerste boek over "De Goddelijkheid van de mens - openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria wordt in december 2002 gepubliceerd.

Gabriela Levin en haar echtgenoot hebben een spirituele school onder de naam "Mary Magdalene and Jesus World School" en een eigen uitgeverij "Follow Your Heart Publishing". Zij geven cursussen en workshop in Nederland en België. Begin 2017 wordt Gabriela Levin door de lezers van het spiritueel magazine Paravisie gekozen tot "Medium van het Jaar 2016".

Controverse
Haar werken worden vanuit christelijke hoek met argwaan bekeken, daar zij ingaan tegen de traditioneel christelijke interpretatie dat in de Bijbel vermeld zou staan dat de openbaringen van God aan de mensheid reeds lange tijd gestopt zouden zijn.

De concepten uit De Maria Magdalena Code tonen overeenkomsten met eerder werk van de auteurs Barbara Marciniak, Amorah Quen Yin en Barbara Hand Clow. Onder meer de nadruk op het getal 13; de 13 planeten en de neer- en opgaande evolutiespiraal.

Achtergrond
Levin studeerde medicijnen met de specialisatie psychiatrie en psychotherapie aan de Universiteit van Buenos Aires. Na haar studie begon zij in 1986 een eigen praktijk als antroposofisch arts en psychotherapeut in de Argentijnse hoofdstad. Op dertigjarige leeftijd vertrok zij, na een periode van een half jaar in India, naar Nederland waar zij zich in 1990 vestigde. Ze bekwaamde zich in Chinese geneeskunde, reiki en de Indische geneeswijze Ayurveda. Zij heeft een praktijk als Ayurvedisch arts en therapeute.

Het oorspronkelijk in het Nederlands verschenen eerste werk is ook in het Engels gepubliceerd onder de naam "The Divinity of Mankind".

Bibliografie
 'De Goddelijkheid van de mens', Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena - Deel I - 
 'De Goddelijkheid van de mens', Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena - Deel II - 
 'De Goddelijkheid van de mens', Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena - Deel III - 
 'De Maria Magdalena Code', Het nieuwe Evangelie van Maria Magdalena – 
 'Jij bent God', zeggen Maria Magdalena, Jezus en Maria -

Externe links
 www.mariamagdalenaenjezus.nl (Home pagina) 
 www.divinityofmankind.com (engelse vertaling 1ste boek)
 www.bol.com (3 recensies Maria Magdalena Code)
 www.youtube.com (Netwerk uitzending)
 www.youtube.com (Rondom 10 uitzending: Discussie Tussen waan en werkelijkheid)

Argentijns medicus
Esotericus
New age
Psychotherapeut